Szwajcaria:
 Schüpfheim – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Entlebuch
 Schüpfheim – miejscowość w gminie Stadel bei Niederglatt w kantonie Zurych, w okręgu Dielsdorf

Zobacz też:
 Raat-Schüpfheim